ULA steht für:
 Uncommitted Logic Array, Logikschaltung
 Union der leitenden Angestellten, Zusammenschluss der Führungskräfteverbände der deutschen Wirtschaft
 Unihockey Langenthal Aarwangen, ein Schweizer Unihockeyverein
 Unique Local Address, Teil des IP-Adressen-Standards
 United Launch Alliance, Joint Venture der beiden amerikanischen Konzerne Boeing und Lockheed Martin
 ULA, das Bahnprojekt Ulm–Augsburg
 ULA – United Leaders Association, Zusammenschluss von Führungskräfteverbänden der deutschen Wirtschaft
 Universidad de Los Andes Fútbol Club, venezolanischer Fußballverein aus Mérida
 mehrere Universitäten namens Universidad de los Andes („Andenuniversität“)
 Universidad de los Andes (Venezuela)
 Universidad de los Andes (Kolumbien)
 Universidad de los Andes (Chile)

Ula steht für:
 Ula (Muğla), Kreisstadt und der gleichlautende Landkreis in der türkischen Provinz Muğla
 Ula (Belarus), eine Ortschaft in Belarus
 Ula (Saaremaa), Ort in der Landgemeinde Saaremaa in Estland
 Ula (Norwegen), Ort in Vestfold (Norwegen)
 Ula (Düna), ein Nebenfluss der Düna in Weißrussland
 Ula (Lågen), Nebenfluss des Lågen in Norwegen
 Ula (Pieninen), ein Berg in den Mittleren Pieninen in Polen
 Ula-Klasse, norwegische U-Boot-Klasse
 Ula (Gattung), eine Insektengattung aus der Familie Pediciidae
 Väike-Ula, bis 2017 Ula, Ort in der Landgemeinde Saaremaa in Estland
 Ula Point, Landspitze der James-Ross-Insel, Weddell-Meer, Antarktis

Ūla steht für:
 Ūla, Nebenfluss des Merkys in Litauen

ula steht für:
 Fungwa (ISO-639-3-Code), Kainji-Sprache im LGA Rafi (Nigeria), Niger (Bundesstaat), Nigeria

Siehe auch:
 Ulla (Begriffsklärung)

Abkürzung